Хакам ( - «Судья», )  — многозначное арабское слово. Является одним из 99-ти имён Аллаха и может быть и именем собственным, и нарицательным.

 Бану Хакам — арабский клан из провинции Джизан.
 Джарах аль-Хаками — наместник халифа на Кавказе, убит в 730 году.
 Абу Нувас аль-Хаками — арабский поэт середины VIII века.
 Аль-Хакам I — эмир Кордовы (796—822).
 Аль-Хакам II — халиф Кордовы (961—976).

См. также 
 Хахам
 Хаким

Литература 
  

арабские имена